Slovo indikace může být: 

 synonymum pro znak, značku, znamení
 signalizace stavu, procesu atd., například na ovládacím panelu přístroje nebo v uživatelském rozhraní
 platný důvod pro použití lékařského výkonu, medikace, vyšetření apod. – indikace (lékařství)

Externí odkazy